Иофо́р ( , в  יֶ֣תֶר , ) — персонаж Ветхого Завета, священник и князь мадиамского племени кенеев, тесть Моисея, женившегося на его дочери Сепфоре (ивр. - Ципоре).

Иофора мусульмане традиционно отождествляют с мусульманским пророком Шуайбом, что современные исследователи считают безосновательным.

Иофор считается родоначальником друзов и пророком в их религии.

В Библии 
Тесть Моисея встречается в Библии под разными именами: Рагуил ( ); «Иофор, священник Мадиамский»; «Кенеянин, тесть Моисеев»; Ховав ( ). Для гармонизации выдвигаются следующие предположения:
 Все имена относятся к одному персонажу.
 Рагуил — отец Иофора и Ховава, Иофор — тесть Моисея.
 Рагуил — тесть Моисея, отец Иофора и Ховава.
 Рагуила либо Ховава следует идентифицировать с Иофором.

В 18-й главе библейской книги Исход описывается, как Иофор пришёл к Моисею к горе Синай, где тот судил народ (евреев), и посоветовал ему поставить людей «способных, боящихся Бога» тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками над народом, чтобы они судили народ в мирное время по малым делам, а о важных делах доносили Моисею. Таким образом, Иофор помогает Моисею решить вопрос судопроизводства.

См. также 
 Шуайб — аналог Иофора в исламе

Примечания

Источники 
 

Персонажи Пятикнижия
Моисей
Мадианитяне
Книга Исход